Open GDF Suez de Limoges 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2014 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 3–9 listopada 2014 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2014
2014 w tenisie ziemnym
2014 we Francji